MUE steht für:

 Magyar ÚE Budapest, ungarischer Sportverein
 IATA-Code des Flughafens Kamuela auf Hawaii

Mue steht für:
 Mue (Fluss), Nebenfluss der Seulles in Frankreich
 ein Musikalbum von Émilie Simon

Siehe auch:
 MÜ

MUE